Jumpman (computerspel), een computerspel uit 1983
 Jumpman (Drake & Future), een nummer uit 2015 van de Canadese rapper Drake en de Amerikaanse rapper Future